Starosel – Bulgaria
 Starosel – sito archeologico